Lambari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lambari (ort), Minas Gerais, 
 Lambari (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar